Distretto di Lipsia – distretto della Repubblica Democratica Tedesca esistito dal 1952 al 1990
 Distretto governativo di Lipsia – distretto governativo della Sassonia (Germania) esistito dal 1991 al 2008
 Distretto direttivo di Lipsia – distretto direttivo della Sassonia (Germania) esistito dal 2008 al 2012